Deuce puede referirse a:
Jimmy Reiher, Jr. (1971-), luchador profesional estadounidense;
Deuce (músico) (1983-), productor musical, cantante y compositor, artista de rap y rock estadounidense;
Deuce (álbum) (1971-), segundo álbum de estudio del guitarrista irlandés Rory Gallagher;